Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Harold Solomon 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Harold Solomon (finale)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (semifinali)

 Brian Teacher (semifinali)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Johan Kriek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1981